Le championnat du monde de snooker 2008 a lieu du 19 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Dotation

Tableau final

Centuries du tournoi final (63) 

147, 140, 138, 135, 133, 126, 123, 109, 106, 102, 102, 100 Ronnie O'Sullivan
147, 128, 128, 106, 104, 100 Ali Carter
143, 113, 109, 103 Peter Ebdon
140, 124, 112, 112, 110 Stephen Hendry
137 Stuart Bingham
133, 105 Joe Swail
132, 127, 121, 110, 104, 102 Joe Perry
131, 118, 112, 110, 100 Stephen Maguire
126, 101 Jamie Cope
126 Graeme Dott
125 Nigel Bond
123, 104 Liang Wenbo
121, 116, 112 Mark King
120, 103 John Higgins
114, 113 Ding Junhui
112 Matthew Stevens
108 Mark Selby
104 Ryan Day
104 Michael Judge
103, 100 Marco Fu
102 Mark Allen
102 Anthony Hamilton
102 Shaun Murphy

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

2008
Snooker
Snooker 2008
Sport en Angleterre en 2008
Snooker en 2008
Sport en avril 2008
Sport en mai 2008